Хосе́ Игна́сио Ферна́ндес Игле́сиас (; 18 января 1990, Мадрид), более известный как Начо Фернандес () или просто Начо (), — испанский футболист, защитник клуба «Реал Мадрид». Чемпион Европы среди юношей не старше 17 лет (2007) и среди молодёжи (2013).

Биография 
Уроженец Мадрида. Воспитанник школы клуба «Реал Мадрид», в которую поступил в возрасте 10 лет. В возрасте 12 лет у Начо был выявлен сахарный диабет 1-го типа. Это заставило его более пристально следить за состоянием здоровья и не помешало начать профессиональную карьеру футболиста.

Дебютировал за резервную команду в сезоне 2008/09 в Сегунде B, отыграл там две встречи в том году. Итого сыграл три полных сезона в этом дивизионе. По итогам сезона 2011/12 вместе с «Кастильей» получил возможность играть уже в Сегунде. 23 апреля 2011 года Начо дебютировал в основном составе «Реала» в матче Примеры против «Валенсии», в котором «сливочные» победили со счётом 6:3, отыграл весь матч от начала и до конца. Второй матч провёл через неделю, но его клуб сенсационно проиграл «Реалу» из Сарагосы.

Летом 2011 года принял участие в североамериканском турне, играл в матчах против клубов «Лос-Анджелес Гэлакси», «Гвадалахара» и «Филадельфия Юнион». 2 сентября 2012 года официально получил футболку с номером 27, но по решению Жозе Моуринью остался на некоторое время в резервном клубе.

27 ноября 2013 года на 27-й минуте заменил Хесе в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА, так как Серхио Рамос был удален.

В составе юношеской сборной Испании выиграл чемпионат Европы до 17 лет в 2007 году, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в том же году.

Принял участие на молодёжном чемпионате Европы в Израиле, где выиграл золотые медали турнира.

Личная жизнь 
У Начо есть младший брат Алехандро (Алекс), также профессиональный футболист, выступающий за «Кадис».

31 мая 2014 года Начо женился на своей давней подруге Марии Кортес. 13 мая 2015 года у пары родилась дочь Алехандра. 28 мая 2016 года, в день финала Лиги чемпионов, у Начо родился сын. Третий ребёнок родился 29 марта 2019 года.

Статистика выступлений

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 20 / забито голов: 1; победы: 9, ничьи: 10, поражения: 1.

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании (3): 2016/17, 2019/20, 2021/2022
 Обладатель Кубка Испании: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Испании (4): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (5): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22
 Обладатель Суперкубка УЕФА (4): 2014, 2016, 2017, 2022
 Победитель Клубного чемпионата мира (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Испания (до 17)
  Чемпион Европы: 2007

Испания (мол.)
  Чемпион Европы: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Реал Мадрид»
 Профиль на сайте ESPN

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Люди с сахарным диабетом 1 типа